Zwettl ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bezirk Zwettl, Bezirk in Niederösterreich, Österreich
Orte:
 Zwettl-Niederösterreich, Stadt in Niederösterreich
 Zwettl an der Rodl, Marktgemeinde in Oberösterreich
 Světlík (slawische Version von Zwettl) in Südböhmen
 Světlík (Horní Podluží) in Nordtschechien
Gewässer:
 Zwettl (Fluss), Fluss in Niederösterreich
Gebäude:
 Stift Zwettl, Kloster bei Zwettl-Niederösterreich

„Zwettl“ ist außerdem der Titel eines Romans von Peter Härtling aus dem Jahr 1973